Die 1. Division 1950/51 war die sechste Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 19. August 1950 und endete am 20. Mai 1951. Kjøbenhavns Boldklub musste nach drei Meisterschaften in Folge in die 2. Division absteigen.

Modus 
Zehn Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1950 51
Fußballsaison 1950/51